Яшин, Александр: Яшин, Александр Михайлович (род. 1957) — депутат Государственной думы III созыва.
 Яшин, Александр Яковлевич (1913—1968) — советский писатель, поэт, военный корреспондент.